Miejscowości w USA:
 Haines – miasto w stanie Alaska, w okręgu Haines
 Haines – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Baker
Gminy w USA:
 Haines (ang. Haines Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Haines (ang. Haines Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Okręgi w USA:
 okręg Haines (ang. Haines Borough) – w stanie Alaska